

Монастирське — село, Саранський міський округ, Мордовія
 Монастирське — село, Юр'янський район, Кіровська область

Монастирське — село, Немирівський район, Вінницька область
 Монастирське — селище, Бериславський район, Херсонська область
 Монастирське — колишнє село, нині мікрорайон міста Косів

Див. також 
 Монастирська 2-а